Spino – personaggio della serie Pokémon
 Spino d'Adda – comune italiano in provincia di Cremona
 Spino al Brembo – frazione di Zogno (BG)
 Spino cervino – pianta arborea, appartenente alla famiglia delle Ramnacee, originaria dell'Europa e dell'Asia
 Spino di Giuda – pianta della famiglia delle Fabaceae, originaria dell'America settentrionale, introdotta in Europa nel XVIII secolo
 Spino santo – pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae, endemica della Sicilia

Pagine correlate 
 Spina